Моссо́тти, Оттавиа́но Фабри́цио (; 18 апреля 1791 года, Новара, Сардинское королевство — 20 марта 1863 года, Пиза, Королевство Италия) — итальянский физик, математик и астроном, внёс значительный вклад в развитие теоретических представлений о природе электричества и магнетизма, теорию диэлектриков, оптику, математическую физику и астрономию.

Биография 
Родился в Новаре, входившей в то время в состав Сардинского королевства, в состоятельной семье, отец — инженер Джованни Моссотти, мать — Роза Гола. Был самым старшим среди десяти детей в семье.

В 1811 г. окончил Павийский университет, где изучал физику и математику, а также другие дисциплины. После этого в течение двух с лишним лет занимал должность в университете. В 1813 году по рекомендации своего университетского руководителя Винченцо Бруначчи () был принят на работу в Королевскую астрономическую обсерваторию в Милане, где затем работал в течение десяти лет, занимаясь вычислением эфемерид и выполнением других исследований.

По причинам политического характера в 1823 г. оказался под угрозой ареста и был вынужден покинуть Италию. Вначале ненадолго поселился в Швейцарии, а затем в Англии, в Лондоне.

В 1827 году, получив приглашение, переехал в Аргентину, где начал работать в университете Буэнос-Айреса в качестве профессора физики, а также астрономом в топографическом бюро.
Вернувшись в Европу в 1835 г., сначала преподавал математику в университете Корфу. В 1840 г. был приглашён в Пизанский университет, чтобы возглавить кафедру математической физики. Вместе с математикой преподавал также теоретическую астрономию и геодезию. Был руководителем диссертационной работы Энрико Бетти, ставшего впоследствии известным математиком. В университете О. Моссотти трудился в течение последующих 23 лет вплоть до своей смерти в 1863 году.

Был среди небольшой группы физиков, выпустивших в 1844 г. журнал «Il Cimento», а затем, в 1855 г., основавших его продолжение — широко известный журнал «Il Nuovo Cimento», издание которого продолжается поныне.

В 1848 г. участвовал в первой войне за объединение Италии. Будучи командиром отряда ополчения Пизанского университета, сражался в битве при Куртатоне и Монтанаро (). В 1861 г. стал сенатором Королевства Италия. Был командором  Ордена Святых Маврикия и Лазаря (), кавалером Ордена Святого Иосифа () и Савойского гражданского ордена ().

Похоронен в Пизе на кладбище Кампо-Санто, в месте, где покоятся наиболее выдающиеся граждане Пизы.

Научная деятельность 
Занимался вопросами, связанными с определением природы сил, ответственных за притяжение молекул в жидкостях и твёрдых телах.

Разработал теорию апланатических объективов, получил для них уравнения, называемые уравнениями Моссотти. Выработал способ расчёта требований к показателям преломления и дисперсии пары стёкол различных марок, позволяющих создавать склеенные объективы с исправленными хроматизмом, сферической аберрацией и комой. Такие объективы в литературе называют апланатами (дублетами) Клеро — Моссотти.

Исследовал диэлектрики, находящиеся во внешнем электрическом поле. Получил формулу, связывающую диэлектрическую проницаемость диэлектрика с концентрацией и поляризуемостями составляющих его частиц. Впоследствии эта формула было независимо получена Р. Клаузиусом. В настоящее время в литературе её принято именовать формулой Клаузиуса — Моссотти.

Избранные труды 

 Mossotti O. F. Del movimento di un fluido elastico che sorte da un vase e della pressione che fa sulle pareti dello stesso. — Memorie di matematica e di fisica della Società italiana delle scienze, 17(1815), 16-72;
 Mossotti O. F. Sur les farces qui régissent la constitution intérieure des corps, aperçu pour servir à la détermination de la cause et des lois de l’action moléculaire (Turin, l836)
 Mossotti O. F. Dell’azione delle forze moleculari nella produzione dei fenomeni della capillarità (Milan, 1840),
 Mossotti O. F. Lezioni elementari di fisica matematica, 2 vols. (Florence, 1843—1845);
 
 Mossotti O. F. Nuova teoria degli strumenti ottici, Annali della Uniersita Toscana. Parte Secunda. — Scienze Cosmologiche 4, 1855, pp. 39-165 and 5, 1861, pp. 7-140.

Память 
 Именем О. Моссотти названы улицы в Милане, Флоренции, Новаре и в Карпиньяно-Сезия
 Институт техники и экономики имени О. Моссотти в Новаре
 Астероид «Mossotti»

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Павийского университета
Преподаватели Университета Буэнос-Айреса
Преподаватели Факультета точных и естественных наук Университета Буэнос-Айреса
Похороненные в Пизе
Физики-теоретики Италии